16-й Чемпионат Украины по футболу среди представителей Второй лиги. Проводился в двух группах в два круга, один матч дома, один на выезде в период с 25 июля 2007 года — 27 июня 2008 года. Победителями турнира в группах стали команды «Княжа» (Счастливое) и «Коммунальник» (Луганск).

Группа «А»

Итоговая таблица

Примечания 
 Команда «Нефтяник» (Долина) снялась с соревнований после 16-го тура, в оставшихся матчах ей засчитаны технические поражения (-:+).

Бомбардиры

Группа «Б»

Итоговая таблица

Примечания 
 Команда «Газовик-ХГД» (Харьков) снялась с соревнований после 19-го тура, в оставшихся матчах ей защитаны технические поражения (-:+).

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Украины 2007/08 — Вторая лига — Группа «А»
 Чемпионат Украины 2007/08 — Вторая лига — Группа «Б»

Вторая лига Украины по футболу
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2007/2008
Футбол на Украине в сезоне 2007/2008